Dobrogea se poate referi la:

 Dobrogea - regiune istorică din Europa, împărțită între România și Bulgaria
 Dobrogea de Nord - provincie din România (două județe : Tulcea și Constanța)
 Dobrogea de Sud - provincie din Bulgaria (două oblaste : Silistra și Dobrici)
 Dobrogea - sat din componența orașului Sîngera, municipiul Chișinău, Republica Moldova
 Dobrogea Veche, Sîngerei, localitate-centru de comună în Raionul Sîngerei, Republica Moldova
 Dobrogea Nouă, Sîngerei, sat din cadrul comunei Dobrogea Veche din raionul Sîngerei Republica Moldova 
 Dobrogea Grup - o companie de morărit și panificație din România.

Vezi și 
 Dobrotești (dezambiguizare)
 Dobrovăț (dezambiguizare)

 Dobra (dezambiguizare)
 Dobre (dezambiguizare)
 Dobrin (dezambiguizare)
 Dobrușa (dezambiguizare)
 Dobrzyń (dezambiguizare)

Toponime românești